Between (série de televisão) - drama de televisão e web série de canadense
Between (voleibol) - jogada de ataque utilizada no voleibol
Between (Geórgia)

Desambiguação